Okok. M
La denominación Condado de Durham puede hacer referencia a distintos condados:

 Condado de Durham, condado de Carolina del Norte en Estados Unidos.
 Condado de Durham, condado de Nueva Gales del Sur en Australia..9
Kk
 Condado de Durham, condado de Inglaterra.0om<9